Župnija Celje - Blaženi Anton Martin Slomšek je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Celje škofije Celje.

Župnijska cerkev je cerkev bl. Antona Martina Slomška.

Zgodovina 

Župnija je bila ustanovljena 15. maja 2005. Upravljajo jo salezijanci.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del celjskega naddekanata škofije Maribor.

Reference

Viri 
 Kužnik Jože, ''Dekanija Celje: pastoralni vodnik po župnijah, Celjska Mohorjeva družba, Celje, 2008

Glej tudi 

 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Uradna stran župnije
 DonBosko.si - Ustanovljena župnija v Celju

 

Celje - Bl. Anton Martin Slomšek
Dekanija Celje